Hoby församling var namn på flera församlingar som 1885 fick särskiljande namn:

Bräkne-Hoby församling
Östra Hoby församling
Västra Hoby församling